Genzonini – abitanti di Corteolona e Genzone
Genzonini – abitanti di Genzone